Хрущёво-Лёвшино — бывшая деревня Пальна-Михайловского сельсовета Становлянского района Липецкой области.

География 
Располагалось в 2 км восточнее Пальна-Михайловки на границе с Елецким и Краснинским районами.

История 

Возникло в XVII веке. Первым владельцем этих земель был Хрущёв, отсюда первая часть названия. Позднее деревня перешла во владение Левшину. Другое название села Хрущёво-Левшино — село Борисоглебское по престольному празднику хрущевской церкви. Часто в официальных документах наименование деревни указывалось «Хрущёво-Левшино, Борисоглебское тож», либо «Борисоглебское, Хрущёво тож». Различались также деревня Левшино и село Хрущёво, входившие в единый комплекс села Хрущёво-Левшино. Владельцами окрестных селу земель были Стаховичи, Ростовцевы, Пришвины, Петровы, Дединцевы, Лаухины, Стаховы, крестьяне Ростов, Мокринский, община крестьян деревни Левшино, товарищество крестьян села Хрущёво. Ближайшие поселения: Суслово, Морево, Дворики, Хрущёво-Ростовцево, Морская, Алексеевка, Михайловка, Пальна-Михайловка.

В 1987 году деревня прекратила своё существование.

Известные уроженцы 
 В Хрущёве-Левшине в 1873 году родился русский писатель М. М. Пришвин.
 На старом погосте у разрушенной ныне Хрущёвской церкви похоронена мать М. М. Пришвина — Мария Ивановна Пришвина.

Примечания

См. также 
 Хрущёво-Ростовцево

Упразднённые населённые пункты Становлянского района
Михаил Пришвин